Ассо:

 Ассо — город в Италии, расположен в регионе Ломбардия, подчинён административному центру Комо.
 Ассо, Раймон (1901—1968) — французский поэт и легионер.
 Ассо, Хордан (1742—1814) — испанский ботаник[2], дипломат и юрист.
ассо — тренировочный обмен уколами в фехтовании.